Solec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Solec est un village dans le powiat de Środa Wielkopolska
 Solec est un village dans le powiat de Wolsztyn

dans la voïvodie de Łódź
 Solec est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Solec est un village dans le powiat de Gostynin
 Solec est un village dans le powiat de Piaseczno

dans la voïvodie d'Opole
 Solec est un village

Homonymie de toponyme